Gino Pensotti – calciatore italiano
Sergio Pensotti – calciatore italiano